Schwartzkopff ist der Familienname folgender Personen:

 August Schwartzkopff (1818–1886), deutscher Theologe und Dichter
 Ernst Schwartzkopff (1852–1904), deutscher Architekt
 Günter Schwartzkopff (1898–1940), deutscher Soldat

 Johannes Schwartzkopff (1889–1968), deutscher Geistlicher und Kunstförderer
 Louis Schwartzkopff (1825–1892), deutscher Unternehmer
 Philipp Schwartzkopff (1858–1914), deutscher Verwaltungsjurist
 Theodor Schwartzkopff (1659–1732), deutscher Komponist
 Wolfgang Schwartzkopff (1886–1943), deutscher Bildhauer

Schwartzkopff ist der Name folgender Unternehmen:

 Schwartzkopff TV-Productions, deutsches Fernsehproduktionsunternehmen
 Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff, Berlin, deutsches Maschinenbauunternehmen, siehe Berliner Maschinenbau

Siehe auch:
 Schwarzkopf
 Schwartzkopf
 Schwartzkoppen, niedersächsisches Adelsgeschlecht